Старое Чурилино () — село в Арском районе Республики Татарстан. Административный центр Старочурилинского сельского поселения.

Расположение 
Расположено близ реки Казанки. Рядом находится железнодорожная станция Чурилино.

История 
Основано в период Казанского ханства. Упоминается в переписи 1565 года как деревня, населённая новокрещенами. Многие из жителей умерли во время эпидемии чумы в середине XVII века. Позже деревня стала заселяться русскими переселенцами из других уездов Русского государства. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год в казённом и владельческом селе Чурилине (Никольском): 196 дворов крестьян, население — 560 душ мужского пола и 656 женского, всего — 1216 человек. Здание православной церкви и почтовой станции.

Достопримечательности 
 Казанская церковь — православный приход, основанный в 1765 году с построением первой деревянной церкви. Ныне существующее каменное здание сооружено в 1830 году.

Население

См. также 
 Новое Чурилино

Примечания 

Населённые пункты Арского района